Pholeomyia är ett släkte av tvåvingar. Pholeomyia ingår i familjen sprickflugor.

Dottertaxa till Pholeomyia, i alfabetisk ordning 

 Pholeomyia aequatoralis
 Pholeomyia anomala
 Pholeomyia anthracina
 Pholeomyia argyrata
 Pholeomyia argyrophenga
 Pholeomyia comans
 Pholeomyia dampfi
 Pholeomyia decorior
 Pholeomyia dispar
 Pholeomyia excelsior
 Pholeomyia expansa
 Pholeomyia fasciventris
 Pholeomyia hurdi
 Pholeomyia implicata
 Pholeomyia indecora
 Pholeomyia insecta
 Pholeomyia latifrons
 Pholeomyia leucogastra
 Pholeomyia leucozona
 Pholeomyia longifacies
 Pholeomyia longiseta
 Pholeomyia myopa
 Pholeomyia nigricosta
 Pholeomyia nitidula
 Pholeomyia obscura
 Pholeomyia palparis
 Pholeomyia pectoralis
 Pholeomyia politifacies
 Pholeomyia praeocellaris
 Pholeomyia praesecta
 Pholeomyia prominens
 Pholeomyia pseudodecora
 Pholeomyia quadrifasciata
 Pholeomyia robertsoni
 Pholeomyia schineri
 Pholeomyia schnusei
 Pholeomyia sororcula
 Pholeomyia texensis
 Pholeomyia vockerothi

Källor 

Sprickflugor
Pholeomyia